Marcin Krzyżanowski (ok. 1720–1802) – miecznik i złotnik krakowski
 Marcin Krzyżanowski (ur. 1958) – polski muzyk, wiolonczelista, autor muzyki filmowej i telewizyjnych programów artystycznych
 Marcin Krzyżanowski (ur. 1976) – polski samorządowiec, wicemarszałek województwa dolnośląskiego
 Marcin Krzyżanowski (ur. 1994) – polski szachista